Crawinkel steht für:

 Crawinkel, Stadtteil von Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen
 Crawinkel (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Luftmunitionsanstalt Crawinkel, Munitionsanstalt der  Luftwaffe der Wehrmacht in einem Waldgebiet bei Crawinkel im heutigen Landkreis Gotha, Thüringen

Siehe auch:
 Cravinkel
 Krawinkel
 Krahwinkel
 Kräwinkel